Detta är en lista över större svenska eller svenskbyggda kappseglingsbåtar, så kallade racing yachts. Historiskt var det ofta lyxyachter som både användes för rekreation och kappsegling, men allt sedan 1970-talet har båtarna renodlats mot rena tävlingsmaskiner. Renodlade kappseglingsbåtar har även förekommit tidigare, exempelvis inom America's Cup.

Volvo Ocean Race, tidigare Whitbread round the world race
 Swedish Entry
 The Card
 EF Language
 EF Education
 SEB
 Swedish Match
 Assa Abloy
 Ericson IV
 Ericson III

America's Cup
 Sverige, 1852
 Sverige (S-3) 1977, 1980
 New Sweden, 1988
 Tre Kronor, 1992
 Christina (SWE-38) fd NZL-38
 Örn (SWE-63) 2003
 Orm (SWE-73) 2003
 Järv (SWE-96) 2007

R 12 meter (12 mR) som ej deltagit i America's Cup (för Sverige)
 Erna Signe OS 1912
 Princess Svanevit (S-2) 1939
 Clipper (Sparringbåt till New Sweden)
 Colombia (Sparringbåt till Sverige)
 Kokaburra I (Sparringbåt till New Sweden)

Skärgårdskryssare (SK150)

 Beatrice Aurore

Fler yachter > 50 fot
 Blå Carat

 
Listor med anknytning till sjöfart
Listor med anknytning till sport